Een kaart met gegevens uit een kaartsysteem, een niet-digitaal gegevensbestand.
Lijnennetkaart openbaar vervoer
Systeemkaarten openbaar vervoer voor een overzicht van systeemkaarten.
Systeemkaart (bridge).